Lophalia är ett släkte av skalbaggar. Lophalia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Lophalia